Die Beachsoccer-Afrikameisterschaft 2007 () war die 2. Auflage der Beachsoccer-Afrikameisterschaft und fand vom 3. bis 8. Juli 2007 erneut im südafrikanischen Durban statt. Titelverteidiger war Kamerun, Sieger wurde die Auswahl Nigerias.

Der Sieger und unterlegene Finalist qualifizierten sich für die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2007.

Qualifizierte Mannschaften 
  Ägypten
  Elfenbeinküste
  Kamerun (Titelverteidiger)
  Kap Verde
  Mosambik
  Nigeria
  Senegal
  Südafrika (Gastgeber)

Modus 
Die besten beiden Mannschaften jeder Gruppe zur drei Teams rückten in die K.-O.-Runde vor. Die drittplatzierten Teams traten in einem Platzierungsspiel an.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Abschlussplatzierungen 
  Nigeria
  Senegal
  Elfenbeinküste
  Südafrika
  Ägypten
  Kap Verde
  Kamerun
  Mosambik

Weblinks 
 Website der CAF (arabisch/englisch/französisch)

2007
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Durban